Trzecia Fala – eksperyment socjologiczny z 1967 roku
 Trzecia fala – formacja artystyczna w kinematografii polskiej
 Feminizm trzeciej fali
 Wojna trzeciej fali
 Trzecia fala – książka Alvina Tofflera
 Grupa Trzecia Fala – polska organizacja pozarządowa
 Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Trzecia Fala” – polskie stowarzyszenie, powstałe w 2009 roku w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim